Абдылдаев — фамилия, имеет женскую форму Абдылдаева. Известные носители:

 Абдылдаев, Бекеш (1933 −2013) — советский и киргизский кинорежиссёр.
 Абдылдаев, Мамбет (род. 1929) — чабан совхоза Токтогульского района Ошской области (Киргизская ССР), Герой Социалистического труда (1971).
 Абдылдаев, Мыктыбек Юсупович (род. 1953) — политический деятель Кыргызстана, председатель парламента республики с 6 октября 2020.
 Абдылдаев, Эрлан Бекешович (род. 1966) — министр иностранных дел Кыргызстана с 2012.

Абдылдаева 
 Абдылдаева, Расия (1924—1998) — чабан колхоза имени Ленина Куланакского района Тянь-Шанской области, Герой Социалистического Труда

Примечания